Roberts se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Austin Roberts
 David Lesford Roberts
 J. Dale Roberts
 Joyce E. Roberts
 Marilyn C. Roberts
 Michael J. Roberts
 Peter J. Roberts
 Roland P. Roberts
 Tyson R. Roberts